Moderato – in ambito musicale, didascalia che prescrive un movimento alquanto lento
 Moderato – in ambito politico, un orientamento centrista
 Paolo Moderato – psicologo italiano